biurowce .KTW
 Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie
 port lotniczy Katowice-Pyrzowice